Тјехловице могу бити:

 Тјехловице (Дјечин), насељено мјесто у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република
 Тјехловице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република